Tai Tzu-ying (; * 20. Juni 1994 in Kaohsiung) ist eine taiwanische Badmintonspielerin.

Karriere 
Tai Tzu-ying gewann 2009 Bronze bei den Ostasienspielen im Dameneinzel. Im gleichen Jahr wurde sie Zweite bei den Vietnam Open. Ebenfalls Zweite wurde sie bei der Singapur Super Series 2010.

Seitdem steigerte sie sich kontinuierlich in der Weltrangliste und erreichte Ende Januar 2013 erstmals die Top 10 der Weltrangliste durch ihren Erfolg bei den Malaysian Open. Nach einigen Turniererfolgen übernahm sie Anfang Dezember 2016 erstmals Weltranglistenplatz 1 von der Spanierin Carolina Marin.  Ende April feierte sie ihren ersten Titel bei den Asia Championships 2017, gewann damit das sechste Turnier und 21. Spiel in Folge auf Superseries-Ebene und distanzierte damit die Konkurrenz immer weiter.

Ihre Olympiateilnahmen 2012 und 2016 endeten jedoch beide schon im Achtelfinale, auch bei Weltmeisterschaften konnte sie bislang keine Medaille erringen.

Sportliche Erfolge 
In ihrer bisherigen Karriere konnte Tai Tzu-ying zahlreiche der prestigeträchtigsten Turniere gewinnen, darunter dreimal die All England Open, sowie zwei Mal die BWF Super Series Finals und einmal die BWF World Tour Finals. Tai Tzu-ying ist die erste und bisher einzige Dameneinzel-Spielerin, die über eine Million US-Dollar Preisgeld erzielt hat. Momentan beläuft sich ihr gesamtes Preisgeld auf über 1,5 Millionen US-Dollar (Stand: Januar 2021).

Die folgende Tabelle zeigt alle Podiumsplatzierungen bei BWF Turnieren, sowie alle Platzierungen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Asienspielen, Asienmeisterschaften und Super Series bzw. World Tour Finals.

1 Wegen der Covid-19-Pandemie auf Januar 2021 verschoben.

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Universiadesieger (Badminton)
Asienspielesieger (Badminton)
Asienmeister (Badminton)
Teilnehmer an den Ostasienspielen (Taiwan)
Taiwaner
Geboren 1994
Frau